W Bydgoszczy  odbywa się co roku blisko 100 festiwali, przeglądów i cyklicznych wydarzeń kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim bądź międzynarodowym. Większość z nich dotyczy szeroko pojętej kultury muzycznej, a pozostałe obracają się w kręgu teatru, tańca, filmu, plastyki, sztuki nowoczesnej. Każdego dnia placówki oraz stowarzyszenia kulturalne oferują bydgoszczanom co najmniej kilka wydarzeń, w których można brać udział. Oprócz tego kilkanaście razy w roku organizowane są masowe festyny i imprezy plenerowe, połączone z działalnością kulturalną, rozrywkową oraz rekreacyjno-sportową. Mają one miejsce głównie na terenie Starego Miasta i Śródmieścia, w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku oraz na terenie niektórych bydgoskich dzielnic.  
  
W 2010 r. Bydgoszcz kandydowała do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Doświadczenia zebrane podczas opracowywania aplikacji, zaprocentowały integracją bydgoskich środowisk kulturalnych, promocją środowiska oraz opracowaniem strategii rozwoju kultury w Bydgoszczy. W 2011 r. obradował I Bydgoski Kongres Kultury, którego zadaniem było zakotwiczenie procesu rozwoju miasta w kulturze i poprzez kulturę.

Do najważniejszych jednostek organizujących imprezy kulturalne w mieście należą: Opera Nova, Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego,  Teatr Polski im. Hieronima Konieczki, Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka”, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Pałac Młodzieży, Galeria Miejska bwa, Stowarzyszenie Artystyczne „Mózg”, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego oraz liczne stowarzyszenia kulturalne.

Najważniejsze festiwale 
Do najważniejszych bydgoskich festiwali kulturalnych, które wypracowały już odpowiednią markę w kraju, a niektóre także za granicą, należą m.in.:
 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Plus Camerimage – obecny w Bydgoszczy od 2010 r. największy i najbardziej znany na świecie festiwal poświęcony sztuce autorów zdjęć filmowych; odbywa się w listopadzie w Operze Nova oraz bydgoskim Centrum Kongresowym.
 Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Ignacego Jana Paderewskiego (Bydgoskie Towarzystwo Muzyczne) – istnieje od 1961 r., zaś charakter międzynarodowy posiada od 1998 r. Od 2010 roku jest członkiem Światowej Federacji Międzynarodowych Konkursów Muzycznych z siedzibą w Genewie.
 Międzynarodowy Kongres i Festiwal Musica Antiqua Europae Orientalis (Filharmonia Pomorska) – odbywa się od 1966 roku w cyklu trzyletnim; stanowi cenną płaszczyznę wymiany myśli między naukowcami i artystami Wschodu oraz Zachodu; gości przedstawicieli najprężniejszych muzycznych ośrodków uniwersyteckich świata od Waszyngtonu po Moskwę. Prezentowane podczas Festiwalu dawne dzieła muzyczne, pochodzące z krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Bizancjum są zjawiskiem unikatowym, niespotykanym na świecie w tak szerokiej formie.
 Bydgoski Festiwal Operowy (Opera Nova) – organizowany od 1994 r. jedyny w Polsce przegląd najciekawszych przedstawień operowych i baletowych; gości artystów i zespoły z najwybitniejszych scen operowych świata.
 Bydgoski Festiwal Muzyczny (Filharmonia Pomorska) – zorganizowany po raz pierwszy w 1962 r. należy do najstarszych, cyklicznych wydarzeń muzycznych w Polsce; jest przeglądem epok muzycznych, jak i kultur Europy i świata.
 Festiwal Prapremier (Teatr Polski) – założony w 2002 r. jedyna w Polsce prezentacja spektakli prapremierowych teatrów polskich i europejskich połączona z imprezami towarzyszącymi. 
 Artpop Festival Złote Przeboje Bydgoszcz – założony w 2007 r. jako Smooth Jazz Festiwal, gości największe międzynarodowe gwiazdy muzyki jazzowej.
 Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów Arthur Rubinstein in memoriam (Fundacja na Rzecz Młodzieży Muzykującej „Viva Musica”) – założony w 1993 r. konkurs skierowany do utalentowanej młodzieży (do lat 21), którego celem jest promocja młodych talentów pianistycznych oraz propagowanie muzyki wielkich polskich kompozytorów.
 Międzynarodowy Festiwal Reportażu Telewizyjnego – Camera Obscura (Fundacja Sztuki „Art House”) – przegląd twórczości telewizyjnej z gatunku reportażu i dokumentu; towarzyszy mu prezentacja polskich uczestników międzynarodowego programu edukacyjnego oraz międzynarodowej Letniej Szkoły Reportażu i Dokumentu organizowanej w Bydgoszczy
 Bydgoskie Impresje Muzyczne (Pałac Młodzieży) – Międzynarodowe Spotkania Muzykującej Młodzieży organizowane od 1977 r.; jej celem jest  prezentacja i konfrontacja dorobku artystycznego zespołów wokalnych, instrumentalnych i tanecznych, a także integracja dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy; zapraszane są zespoły będące laureatami ogólnopolskich lub zagranicznych przeglądów, konkursów i festiwali; ubiegają się one o Grand Prix – nagrodę Ministra Edukacji Narodowej dla najlepszego zespołu konkursowego oraz o nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konkursowi towarzyszy szereg wydarzeń festiwalowych, m.in. spotkania narodowe, na którym prezentowana jest kultura krajów uczestniczących.
 Pejzaż bez Ciebie – Festiwal Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich – założony w 2005 r. festiwal, którego ideą jest przypominanie twórczości nieżyjących, najwybitniejszych polskich artystów; prezentowano już twórczość m.in. Krzysztofa Klenczona, Mieczysława Fogga, Anny Jantar, Grzegorza Ciechowskiego, Czesława Niemena, Jonasza Kofty, grupy Breakout.
 Międzynarodowy Festiwal Harmonijki Ustnej Harmonica Bridge – celem imprezy jest popularyzacja gry na harmonijce ustnej; zapraszani są uznani na świecie mistrzowie harmonijki; festiwalowi towarzyszą warsztaty oraz wspólne jam session. 
 Bydgoski Festiwal Wodny Ster na Bydgoszcz – święto wodniaków śródlądowych, prezentacja wodniackich tradycji Bydgoszczy oraz ukazanie niezwykłego związku miasta z rzeką.
 Międzynarodowy Festiwal Książki – Bydgoski Trójkąt Literacki – jego celem jest popularyzacja i udostępnianie książki oraz upowszechnianie czytelnictwa; w ramach festiwalu organizowane są: kiermasze książek, spotkania autorskie z pisarzami, bookcrossing, konkursy, koncerty.
 Bydgoszcz Buskers Festiwal - Międzynarodowe Spotkania Artystów Ulicznych – odbywający się od 2008 r. festiwal sztuki ulicznej prezentowany na ulicach i placach Bydgoszczy; działania artystyczne obejmują m.in.: koncerty muzyków wykonujących różne style i gatunki muzyczne, spektakle z elementami klownady i żonglerki, przedstawienia zawierające elementy akrobatyki i magii, rzeźby z balonów, popisy cyrkowców, kuglarzy i innych adeptów sztuki ulicznej.
 Bydgoszcz Hit Festiwal oraz bydgoska edycja Hitów Na Czasie – festiwale z udziałem gwiazd krajowej i zagranicznej muzyki pop, transmitowane w programie TVP2
 Europejskie Lato Artystyczne – odbywający się w miesiącach letnich cykl koncertów plenerowych różnych gatunków muzycznych (poważna, w tym operowa, pop, jazz, reggae, rock, punk, hip-hop, metal, blues), happeningów,  przedstawień teatralnych, pokazów walk rycerskich, występów orkiestr dętych i zespołów folklorystycznych; imprezy odbywają się m.in. w Muszli Koncertowej w parku im. W. Witosa, na Starym Rynku oraz w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku.
 Letni Festiwal „Rzeka Muzyki” organizowany w okresie wakacyjnym zawsze w sobotnie wieczory w amfiteatrze Opera Nowa, nad uroczym zakolem Brdy. W 2015 roku uczestniczyło w nim ponad 20 000 melomanów.
 Festiwal „Fontanna Muzyki” - popularyzujący muzykę kameralną, fortepianową i wokalną, organizowany w otoczeniu odrestaurowanej, legendarnej fontanny POTOP w samym centrum miasta.

Przegląd bydgoskich festiwali i przeglądów 
Poniżej przedstawiono cykliczne imprezy kulturalne, odbywające się w Bydgoszczy o zasięgu międzynarodowym, bądź ogólnopolskim (stan na 2011 r.)

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Imprezy nieregularne lub całoroczne

Festiwale występujące dawniej 

 Pomorska Jesień Jazzowa (1975-1993) – organizowana przez oddział bydgoski Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego;
 Piknik Country (1985-1994) – plenerowy festiwal muzyki country;
 Studencki Festiwal Pianistyczny „Forte Piano” (maj, 1994-1999) – organizowany przez Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego;
 Międzynarodowe Spotkania Chóralne „Arti et Amicitiae” (kwiecień, maj, 1992-1998) – organizowany przez Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego i Polski Związek Chórów i Orkiestr;
 Off Prezentacje Teatralne (1991-2000) – organizowane przez bydgoskie teatry alternatywne, zwłaszcza Trzeci Teatr w Drodze; 
 Biennale Plastyki Bydgoskiej (1992-2002) – organizowane przez Galerię Miejską bwa;
 Bydgoskie Dni Sztuki Baroku (1992-2005) – organizowane przez Zespół Szkół Plastycznych i Zespół Szkół Muzycznych;
 Bydgoski Festiwal Światła „Świetlne inspiracje” (2010).

W Bydgoszczy odbywały się także edycje wędrujących festiwali ogólnopolskich:
 Międzynarodowy Miting Teatralny; 
 Ogólnopolskie Spotkania Chórów Męskich;
 Ogólnopolskie Seminarium Filmowe Federacji DKF;
 Polonijne warsztaty artystyczne (lipiec);
 Ogólnopolskie Konfrontacje Zespołów Tanecznych (2010).

Imprezy masowe i festyny 
Poniżej przedstawiono cykliczne imprezy masowe i festyny, odbywające się w Bydgoszczy (stan na 2011 r.)

Galeria

Zobacz też 
 Kultura w Bydgoszczy

Uwagi

Bibliografia 
 Sprawozdanie z realizacji polityki kulturalnej Bydgoszczy za 2010 rok – uchwała nr XII/118/11 Rady Miasta Bydgoszczy z 25 maja 2011 roku
 Europejska Stolica Kultury Bydgoszcz 2016 kandydat - opracowanie
 Pruss Zdzisław, Weber Alicja, Kuczma Rajmund: Bydgoski leksykon muzyczny. Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne. Bydgoszcz 2004

Linki zewnętrzne 
  Imprezy kulturalne w Bydgoszczy i regionie kujawsko-pomorskim, dzień po dniu

!
Kultura w Bydgoszczy
Imprezy w Bydgoszczy